

Яя — селище, Вітебська область

Яя — річка у Кемеровській і Томській областях Росії, ліва притока Чулиму
 Яя — селище міського типу, окружний центр, Кемеровська область

 Яя — піше військо, піхота в Османській імперії

 Яя Уаттара (*1971) — музикант з Буркіна-Фасо
 Яя Туре (*1983) — футболіст з Кот-д'Івуар
 Яя ДаКоста (*1982) — американська акторка і модель